Flechtenbärchen bezeichnet folgende Arten von Schmetterlingen:

 Ähnliches Flechtenbärchen
 Blankflügel-Flechtenbärchen
 Blassstirniges Flechtenbärchen
 Bleigraues Flechtenbärchen
 Dottergelbes Flechtenbärchen
 Dunkelstirniges Flechtenbärchen
 Elfenbein-Flechtenbärchen
 Erlenmoor-Flechtenbärchen
 Gelbleib-Flechtenbärchen
 Grauleib-Flechtenbärchen
 Mauer-Flechtenbärchen
 Nadelwald-Flechtenbärchen
 Ockergelbes Flechtenbärchen
 Rosen-Flechtenbärchen
 Rotkragen-Flechtenbärchen
 Schilf-Flechtenbärchen
 Vierpunkt-Flechtenbärchen
 Weißgraues Flechtenbärchen

Siehe auch:
 Flechtenbär